Sennan (Halland), een plaats in Zweden.
Sennan (Osaka), een stad in de Japanse prefectuur Osaka. 
Sennan (Akita), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Akita.